Јужна Кореја се први пут појавила на Олимпијским играма 1948. године. Од тада Јужна Кореја је пропустила само једне Летње олимпијске игре и то 1980. када се придружила бојкоту игара у Москви.

На Зимским олимпијским играма Јужна Кореја је први пут учествовала 1948. године и од тада је пропустила само игре 1952. одржане у Ослу.

Јужна Кореја је једанпут била домаћин олимпијских игара:
1988. Сеул

Јужно Корејски олимпијци су закључно са 2018. годином освојили 317 медаља на олимпијадама од тога 264 на Летњим олимпијским играма и 70 на Зимским олимпијадама. 

Национални олимпијски комитет Јужне Кореје (-{Korean Olympic Committee}-) је основан и признат од стране МОКа 1946. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Освојене медаље по спортовима на ЛОИ

Освојене медаље по спортовима на ЗОИ 

Скелетон

Спољашње везе 
 
 

Јужна Кореја на олимпијским играма